Iturralde kan syfta på följande platser:

Bolivia 

 Provincia Iturralde, provins, La Paz,

Mexiko 

 Iturralde, Mexiko, Chihuahua, Coronado, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar